Il singolare  dell'UniCredit Czech Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jurij Ščukin era il detentore del titolo ma quest'anno ha paretcipato al Fürth Challenger.

Florian Mayer ha battuto in finale Jan Hájek 7–6(7–1), 3–6, 7–6(7–3)

Teste di serie

 Fernando Verdasco (primo turno)
 Radek Štěpánek (semifinali)
 Florian Mayer (Campione)
 Michail Kukuškin (primo turno)

  Steve Darcis (secondo turno)
  Albert Montañés (quarti di finale)
  Guillermo García López (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

UniCredit Czech Open 2012